Le mot digraphe peut désigner :
en théorie des graphes, un graphe orienté.
en linguistique, un digramme.
la revue littéraire Digraphe créée par le poète et écrivain Jean Ristat.